Csehország
 Kněžice, település a Chrudimi járásban
 Kněžice, település a Jihlavai járásban
 Kněžice, település a Nymburki járásban
 Kněžice, Jablonné v Podještědí településrésze a Libereci járásban
 Kněžice, Podbořany településrésze a Lounyi járásban
 Kněžice, Strážov településrésze a Klatovyi járásban
 Kněžice, Vrchlabí településrésze a Trutnovi járásban